Альфхильд Вальфрид Матильда Пальмгрен Мунк-Петерсен (; 3 июня 1877 года, Стокгольм, Швеция — 6 декабря 1967 года, Гентофте, Дания) — шведский и датский педагог, общественный и политический деятель. Реформировала шведскую систему библиотек, открыла первые в Дании и Швеции бесплатные публичные библиотеки.

Биография 
Вальфрид Пальмгрен родилась в семье  (; 1840—1910) и его супруги Иды Терезии Пол (; 1853—1937). Получила образование в школе отца, которая была первой школой совместного обучения в Европе, и сама работала там в качестве учителя с 1896 по 1890 год. В 1905 году получила степень доктора философских наук в Уппсальском университете и работала ассистентом в Национальной библиотеке Швеции.

Пальмгрен активно работала над реформами в системе шведских библиотек, требуя, чтобы бесплатные публичные библиотеки существовали в каждом городе и были открыты для всех желающих, а также являлись свободными от политической, коммерческой и религиозной цензуры. Представители консервативного правительства премьер-министра Арвида Линдмана попросили Вальфрид разработать новую политику в отношении библиотек, основанную на международном опыте Пальмгрен и идее народного просвещения. В 1910 году Пальмгрен была избран в городской совет Стокгольма от Консервативной партии.

В 1911 году Вальфрид вышла замуж за датского гидротехника Йона Юлиуса Мунка-Петерсена (; 1873—1939) и переехала в Данию. У пары родилось четыре сына, включая ставшего впоследствии известным писателем и художником  (; 1912—1938). В 1918 году Пальмгрен стала членом совета публичных библиотек в Копенгагене, позднее — членом совета муниципальной библиотеки Копенгагена и лектором в Копенгагенском университете.

Награды 
В 1932 году Вальфрид Пальмгрен была вручена золотая медаль Иллис кворум, вручаемая от имени короля Швеции. В 1955 году она была удостоена звания почётного доктора Уппсальского университета.

Примечания

Библиография 
 

Библиотекари Швеции
Преподаватели Копенгагенского университета
Женщины-политики Швеции